Barra Funda pode se referir a:
 Barra Funda, município no estado do Rio Grande do Sul;
Barra Funda (distrito de São Paulo), distrito do município de São Paulo
Barra Funda (bairro de São Paulo), bairro do município de São Paulo
Barra Funda (Guarujá), bairro no município paulista do Guarujá
Terminal Intermodal Palmeiras-Barra Funda, terminal intermodal do município de São Paulo

Desambiguação